Адам Богдан (* 1987) — угорський футболіст, воротар.
 Богдан Андрій Йосипович (1976) — український державний діяч, колишній урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики.
 Богдан Василь Семенович (1865 — 1939) — український радянський рослинник-дослідник.
 Богдан Дмитро Пилипович (1915 — 1944) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Єлена Богдан (* 1992) — румунська тенісистка.
 Звонко Богдан (* 1942) — сербський співак, виконавець народних пісень.
 Богдан Зоя Львівна (* 1961) — українська мисткиня, майстер витинанки.
 Богдан Іван (XVI — XVII ст.) — перший виходець із України, чия нога ступила на землю Американського континенту. Родом із Коломиї.
 Богдан Іван Гаврилович (1928 — 2020) — український борець, олімпійський чемпіон, заслужений тренер України.
 Богдан Іван Степанович — Заслужений лікар України, полковник медичної служби.
 Йоан Богдан (1864 — 1919) — румунський історик і філолог, академік.
 Константін Богдан (*1993) — молдовський футболіст, захисник.
 Богдан Руслан Дмитрович (* 1972) — український політик, народний депутат України.
 Богдан Сергій Ілліч (1933—2016) — український лікар, поет, прозаїк, громадський діяч, Заслужений лікар України.
 Богдан Сергій Леонідович (* 1962) — заслужений льотчик-випробувач Росії.
 Богдан Тарас Вікторович (* 1988) — український художник.

Примітки